Залив Берраз (, ) расположен на северном побережье острова Лоу в архипелаге Южных Шетландских островов. На западе залив ограничивается полуостровом Лимез с мысом Уоллес, а на востоке — мысом Венев Нос.

Название 

Название залива имеет аргентинское происхождение. В 50-е годы XX века в Аргентине заметную роль играл юрист Карлос Берраз Монтин, занимавшийся вопросами суверенитета прилегающей в стране части Антарктиды. Карлос Берраз в прессе и научных работах боролся против присутствия здесь Великобритании. Одной из работ подобного рода стала статья 1952 года «Принципы международного юстиционного права». Непосредственно по вопросу суверенитета Аргентины над частью Антарктиды написал несколько работ и среди них «Вопрос, связанный с нашими правами на Антарктиду».

Животный мир 

На акватории залива Берраз и соседних водных пространств выявлено около 50 видов крупных и мелких живых организмов.

Растительный мир 
На небольших участках свободного от льда побережья залива Берраз и соседних территорий выявлено более 40 видов холодолюбивых растений.

Примечания 

Заливы Антарктиды
Остров Лоу